Pesce lupo nome comune per
 Dicentrarchus labrax
 Anarhichas lupus
 Pesce gatto lupo